Il singolare del torneo di tennis Sparkassen Cup 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Anastasija Myskina che ha battuto in finale Justine Henin-Hardenne 3-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Kim Clijsters (semifinali)
 Justine Henin-Hardenne (finale)
 Anastasija Myskina (campionessa)
 Magdalena Maleeva (secondo turno)

 Daniela Hantuchová (secondo turno)
 Nadia Petrova (quarti di finale)
 Meghann Shaughnessy (primo turno)
 Silvia Farina Elia (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sparkassen Cup 2003